Cyberpunk – corrente letteraria
 Cyberpunk – romanzo di Bruce Bethke del 1983
 Cyberpunk 2020 – gioco di ruolo
 Cyberpunk – album di Billy Idol del 1993
 Cyberpunk 2077 – videogioco del 2020